San Marino w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci brało udział trzykrotnie, po raz pierwszy w 2013 roku. 

Debiut miał nastąpić już podczas konkursu w 2011 roku, jednak kraj wycofał się przed startem.

Uczestnictwo 

Legenda:

Przypisy 

Kraje w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci
Eurowizja
Eurowizja